La Cuarta Vía puede referirse a:

 Cuarta Vía. Filosofía política derivada de la necesidad de un modelo político económico distinto a la derecha, la izquierda, o el centrismo.
 Cuarto Camino o Cuarta Vía. Doctrina psicológica, cosmológica y filosófica introducida al occidente por George Ivanovich Gurdjieff.
 Cuarta Vía (República Dominicana). Coalición política dominicana con participación en las elecciones del 16 de mayo del 2008.
 Cuarto estado. Término utilizado para designar a la clase social más baja de la época de la edad moderna que, en el modo de producción capitalista, se ve obligada a vender su fuerza de trabajo a la burguesía por carecer de los medios de producción.
 Cuarta Coalición. Alianza organizada contra el Imperio Francés de Napoleón entre los años 1806 y 1807.